Niemcy:
 Dörsdorf – dzielnica Lebach
 Dörsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn